Charles de Montesson

 Charles de Montesson, (1608-1672), militaire français ;
 Charles de Montesson, (mort en 1758), militaire français.